Kimbach ist der Name von:

 Kimbach (Bad König), Stadtteil von Bad König im Odenwaldkreis, Hessen
 Kimbach (Böllinger Bach), zuweilen auch Kühnbach, linker Zufluss des Böllinger Bachs bei Biberach, Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kimbach (Mümling), rechter Zufluss der Mümling bei Bad König, Odenwaldkreis, Hessen